Esnault est un patronyme français porté notamment par :
 Albert Esnault (1857-1901), illustrateur français ;
 Ambre Esnault (née en 2002), nageuse synchronisée française ;
 Charles Louis Benjamin Esnault (1786-1860), homme politique français ;
 Dominique Esnault (née en 1959), tireuse sportive française ;
 Gaston Esnault (1874-1971), professeur de l’enseignement secondaire, agrégé de l'Université, et un lexicographe et spécialiste de linguistique et de littérature français ;
 Hélène Esnault (née en 1953), mathématicienne franco-allemande ;
 Jérôme Esnault (1812-1887), homme politique français ;
 Norbert Esnault (1928-2016), coureur cycliste ;
 Patrice Esnault (né en 1961), coureur cycliste français ;
 Philippe Esnault (1930-2008), homme de radio, historien du cinéma, cinéaste et écrivain français ;
 Robert Esnault-Pelterie (1881-1957), ingénieur aéronautique et inventeur français ;
 Xavier Esnault (1971-2012), enseignant en cinéma, réalisateur de télévision et musicien français.

Patronyme français